Arc puede hacer referencia a: 
 Arc (álbum), un álbum de Neil Young.
 Río Arc (Saboya), un río francés, afluente del Isère.
 Río Arc (Provenza), un río francés, que desemboca en el Estanque de Berre.
 Idioma arameo, por su código de idioma ISO 639-2/3.
 Neko-arc, personaje de la franquicia type moon.
ARC, como acrónimo puede hacer referencia a:
 Armada de la República de Colombia, Armada de la República de Colombia.
 Liga ARC, o Asociación de Remo del Cantábrico es competición entre traineras.
 Americas Rugby Championship, torneo de 6 selecciones americanas.